Patrick Tam Kar-ming (chinois : 譚家明 ; pinyin : Tán Jiāmíng) réalisateur hongkongais né le .
 Patrick Tam Yiu-man acteur chinois